2-й выпуск  Тура Пекина — шоссейной многодневной велогонки по дорогам  Китая в окрестностях её столицы Пекина. Гонка прошла с 9 по 13 октября 2012 года в рамках Мирового тура UCI 2012. Как и в прошлом году победителем гонки стал немец Тони Мартин, компенсировавший отсутствие 'nfgf с раздельным стартом сольной победой из отрыва на втором этапе гонки.

Участники 
На старт вышли гонщики 18 команд с лицензиями UCI ProTeam, обязанных участвовать в этой гонке. Кроме них приглашение на гонку получила голландско-японская проконтинентальная команда , но из-за разгоревшегося территориального спора между Японией и Китаем об островах Сенкаку в результате чего японских гонщиков попросили покинуть проходивший в сентябре Тур Китая это команда отказалась от участия и в данной гонке. На её место была приглашена китайская проконтинентальная команда . Таким образом в гонке приняли участие 143 гонщика, которые представляли 19 профессиональных команд и 30 различных стран.

Маршрут 
В отличие от предыдущего года, в 2012 году на Туре Пекина не было индивидуальной гонки на время с раздельным стартом. Первые два этапа были обозначены организаторами как равнинные, третий и пятый этап — как горные, а четвёртый этап холмистый. При этом только третий этап завершался горным финишем, финиш остальных этапов был расположен на равнине или на спуске. В преддверии гонки второй этап был изменён после ливней в регионе в начале года; его  первоначальная протяжённость в 134 км в конечном итоге была сокращена до 126 км.

Ход Гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 [https://web.archive.org/web/20141030101054/http://www.tourofbeijing.net/ Официальный сайт
 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Китае в 2012 году
Октябрь 2012 года